Дегай может означать:

Имя 
 Дегай — монгольский военачальник XIII века.

Фамилия 
 Дегай, Александр Павлович (1822—1886) — действительный тайный советник, губернатор Астраханской губернии.
 Дегай, Павел Иванович (1792—1849) — российский государственный деятель, учёный-правовед, тайный советник.